Eczesaris är ett släkte av skalbaggar. Eczesaris ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Eczesaris